Антисово — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения Себежское.

География 
Находится на юго-западе региона, на границе с Республикой Беларусь, в лесной местности около канала Дегтерёвка и деревни Кортеньки.

Уличная сеть не развита.

История 
В 1802—1924 годах земли поселения входили в Себежский уезд Витебской губернии.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Антисово вошла в состав образованного муниципального образования «Себежская волость».

В 2010 году, cогласно Закону Псковской области от 03.06.2010 № 984-ОЗ, деревня Антисово, после объединения пяти волостей (Глембочинской,Долосчанской, Дубровской, Лавровской и Томсинской), вошла в образованное муниципальное образование «Себежское сельское поселение».

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  87 % от общей численности населения в  16  чел..

Инфраструктура 
Развито личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочной дороге.

Автомобильная дорога общего пользования местного значения от а/д Себеж — Верхнедвинск (до границы с Республикой Беларусь) до дер. Антисово (идентификационный номер 58-254-870 ОП МП 58Н-045) длиной 2,8 км

Примечания

Ссылки 
  Антисово на Викимапии

 Населённые пункты Себежского района